

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dorlan Pabón, (1988- ), footballeur colombien ;
 Jesús Pabón, (1902-1976), journaliste, politicien et historien espagnol ;

Homonymie
Homonymie de patronyme